L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 14 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2017. Garbiñe Muguruza remporte l'épreuve en simple, Chan Yung-jan et Martina Hingis celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le tournoi offre la possibilité à cinq joueuses de devenir numéro 1 mondiale en simple à l'issue du tournoi : la tenante du titre Karolína Plíšková, Simona Halep, Angelique Kerber, Elina Svitolina et Caroline Wozniacki.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australienne Samantha Stosur et de la Russe Maria Sharapova. Elles sont respectivement remplacées par Julia Görges et Natalia Vikhlyantseva.

Pendant le tournoi 
En double, la Tchèque Lucie Šafářová atteint les demi-finales et devient ainsi  mondiale de la discipline à l'issue du tournoi. La tête du classement était occupée depuis 32 semaines par sa partenaire habituelle Bethanie Mattek-Sands, gravement blessée au genou lors du dernier tournoi de Wimbledon.

Lauréates 
Garbiñe Muguruza remporte le  de sa carrière en battant en finale la Roumaine Simona Halep. Cette dernière manque ainsi l'occasion de détrôner Karolína Plíšková au classement de la WTA.

En double, Chan Yung-jan et Martina Hingis remportent leur  ensemble en battant en finale Hsieh Su-wei et Monica Niculescu. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tournoi de tennis de Cincinnati

Navigation 

WTA 2017
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2017
Sport aux États-Unis en août 2017
Tennis en août 2017
Sport dans l'Ohio en 2017